Дженифър Мишел Гудуин (, родена на 22 май 1978 г.), по-известна като Джинифър Гудуин, е американска актриса. Участва в сериала „Имало едно време“ като Мери Маргарет Бланчард/Снежанка по ABC.

Филмография

Кино

Външни препратки 
 

Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Бостънски университет
Родени в Мемфис